Chebanat är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Meknès-Tafilalet, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Rabat. Chebanat ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Chebanat är huvudsakligen kuperad, men åt nordväst är den platt. Runt Chebanat är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Trakten runt Chebanat består till största delen av jordbruksmark. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Meknès-Tafilalet